Existuje více nositelů příjmení Ehrig:

 Andreas Ehrig (* 1959) – východoněmecký rychlobruslař
 Harald Ehrig (* 1949) – východoněmecký sáňkař
 Joachim Ehrig (* 1947) – německý veslař
 Andrea Ehrigová-Mitscherlichová (* 1960) – východoněmecká rychlobruslařka